The Innocent (banda) - projeto paralelo do músico Trent Reznor, do Nine Inch Nails
The Innocents (álbum) - da banda Erasure
The Innocents (série de televisão) - série de televisão

Filmes 
The Innocent (1985) - com Liam Neeson (1985)
The Innocent (1993) - com Anthony Hopkins (1993)
Os Inocentes (filme) - produção de 1961 com Deborah Kerr (original: The Innocents)

Ver também
The Innocent Man

Desambiguação